Казе́лла или Касе́лла () — может означать:
 Казелла (строение) — вид хижины.
 Каселла — город в Италии, в провинции Генуя.

Фамилия 
 Казелла, Альфредо (1883—1947) — итальянский композитор и пианист.
 Казелла, Жорж (1881—1922) — французский журналист и писатель, альпинист.
 Казелла, Леопольдо (1908—1972) — швейцарский дирижёр и пианист.